Джованни Минио да Моровалле (), (около 1250, Морровалле, Марке — , ) — итальянский богослов, генеральный министр францисканского ордена (1296), кардинал с 1302 года, декан Коллегии кардиналов с 1311 года.

Биография 
В молодости вступил в орден францисканцев. В 1283 году был отправлен учиться богословию в Париж. В 1289 стал магистром, затем — профессором теологии Парижского университета. Пользовался большим авторитетом, как учёный богослов. В 1289 — лектор курии в Риме, в 1291 — в Сакро-Палатио.

В 1296 году стал генералом францисканского ордена, на этом посту находился до 1304 года.

В 1297 вместе с генералом доминиканского ордена Никколо Бокассини де Тревизо (будущим папой Бенедиктом XI) по заданию Бонифация VIII вёл переговоры между Францией, Англией и Фландрией.

Папа Бонифаций VIII в декабре 1302 года назначил его кардиналом-епископом субурбикарной епархии Порто) (Папская область).

Участвовал в Конклавах 1303, избравшим Бенедикта XI и 1304—1305, избравшим Климента V.

В папской курии занимался оценкой предстоящих назначений епископов и аббатов. С 1307 — протектор францисканского ордена.

Участник Вьеннского собора 1311—1312 годов, на котором выступал защитником памяти Бонифация VIII от нападок короля Франции Фили́ппа IV Краси́вого.

Примечания

Ссылки 
 Joannes de Murro (Joannes Minus de Murrovalle, d. 1312)

Епископы XIV века
Кардиналы Италии
Кардиналы  Бонифация VIII
Францисканцы Италии
Генеральные министры Ордена францисканцев
Преподаватели Парижского университета
Богословы XIII века
Богословы XIV века